Vierkirchen (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne).
 Vierkirchen (Saxe), une commune de Saxe (Allemagne).